Лебедёвское сельское поселение — муниципальное образование в составе Краснокутского района Саратовской области. Административный центр — село Лебедёвка. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 3 села .

Населённые пункты 
 село Лебедёвка — административный центр;
 село Карпёнка;
 село Розовка;

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090406173243/http://krkut.sarmo.ru/

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Краснокутского района Саратовской области